Notre-Dame de Sion steht für
Basilika Notre-Dame de Sion, Frankreich
Kathedrale Unserer Lieben Frau (Sitten), Schweiz

Siehe auch:
 Notre Dame de Sion